Bianchi  har flere betydninger:

 Bianchi, en italiensk cykelproducent
 Bianchi (by), en by i Calabrien, Italien
 Jules Bianchi, en fransk racerkører
 Kenneth Bianchi, en amerikansk seriemorder
 Rico Bianchi, en schweizisk tidligere roer
 Valeria Bianchi, en håndboldspiller fra Argentina